La cheminée Le Baril est la cheminée d'une ancienne usine sucrière de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien. Située au Baril à Saint-Philippe, elle est inscrite en totalité à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis l'arrêté du , ainsi que son terrain d’assiette, et l'usine en totalité est inscrite depuis l'arrêté du , qui se substitue au précédent.

Références

Annexes

Articles connexes
 Histoire économique de La Réunion.
 Culture de la canne à sucre à La Réunion.
 Saint-Philippe (La Réunion).
 Liste des monuments historiques de La Réunion.

Liens externes 
 

Baril, Le
Baril, Le
Monument historique inscrit en 2002
Monument historique inscrit en 2022
Saint-Philippe (La Réunion)